Майк Перри Джеймс (; род. , Портленде, штат Орегон, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Монако».

Ранние годы 
Майк Джеймс родился и вырос в Портленде. Он играл за баскетбольную команду средней школы Гранта в Портленде. В выпускном классе Майклу предлагали продолжить учебу университеты, чьи баскетбольные команды выступали в третьем дивизионе NCAA. В 2008 году он помог выиграть своей школьной команде титул чемпиона штата Орегон.

Профессиональная карьера

Финикс Санз 
3 июля 2017 года Майк Джеймс подписал контракт с «Финикс Санз» и сыграл за свою новую команду в летней лиге НБА 2017.. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Санз» в летней лиге с 20,5 очками и 5,0 передачами за игру. Контракт Майка был двухсторонним, он позволял игроку выступать как за основную команду, так и за клуб Джи-Лиги «Нортерн Аризона Санз».

7 декабря 2017 года контракт Майка Джеймса был конвертирован с двухстороннего в однолетний контракт, для этого «Финикс Санз» отчислили Деррика Джонса. Однако 23 декабря 2017 года игрок был отчислен из «Санз».

Нью-Орлеан Пеликанс 
14 января 2018 года Майк Джеймс подписал двухсторонний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс». Он сыграл за свой новый клуб в НБА 4 игры и был отчислен 10 февраля 2018 года.

Возвращение в Панатинаикос 
13 февраля 2018 года «Панатинаикос» сообщил о возвращении Майка Джеймса в Грецию.

Олимпия Милан 
13 июля 2018 года игрок подписал контракт с «Олимпия Милан». В 30 матчах Евролиги 2018/2019 Майкл в среднем за игру набирал 19,8 очка и выиграл титул лучшему снайперу Евролиги имени Альфонсо Форда.

Новый главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил, что Майк Джеймс не входит в планы команды на сезон 2019/2020. 29 июля 2019 года игрок и клуб расторгли контракт.

ЦСКА 
12 августа 2019 года Майк Джеймс подписал контракт с московским ЦСКА. Во время баскетбольного сезона Евролиги 20/21 у Майка случились ряд конфликтов с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. Основанием конфликта послужило то, что во время очередного тура в Америке у Джеймса погиб дед. Майк просил руководство клуба отпустить его на похороны, но в просьбах ему было отказано. На фоне этих событий в раздевалке клуба на одной из тренировок даже развязалась драка между Майком и центровым ЦСКА Торнике Шенгелией. Позднее Майк высказался в твиттере, а так же появилось опровержение и со стороны Торнике.

После на своей странице в Instagram Джеймс дал комментарий о произошедшем и сообщил о принятом с клубом решении оставить конфликт позади и двигаться дальше. Спустя месяц  у Майка умирает сводный брат, конфронтация возобновляется и продолжается вплоть до окончательного отстранения, решение о котором было принято главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом в конце марта 2021 года.

Баскетбольный сезон по соглашению с руководством ЦСКА Джеймс завершил в NBA в составе Бруклин Нетс. Имея все еще действующий контракт с клубом, Майк вернулся в Москву и приступил к индивидуальным тренировкам.

11 сентября 2021 года ЦСКА всё-таки достигли взаимного соглашения и расторгли контракт с разыгрывающим защитником Майком Джеймсом.

Монако 
После ухода из ЦСКА Джеймс подписал контракт с французским Монако.

Достижения 
  Чемпион Греции (2): 2016/2017, 2017/2018
  Обладатель Кубка Греции: 2016/2017
  Обладатель Суперкубка Италии: 2018

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ламара
 Профиль на сайте БК ЦСКА

Выпускники Средней школы Гранта (Портленд, Орегон)
Баскетболисты США
Игроки БК «Загреб»
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК «Фулгор Оменья»
Игроки БК «Колоссос»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки БК «Монако»